Grupo dos Cinco (Rússia) — grupo de compositores russos nacionalistas liderados por Mily Balakirev
 Grupo dos Cinco (Brasil) — grupo de artistas da Arte Moderna Brasileira
 G5 — união de cinco países em desenvolvimento
 P5+1 — grupo de negociações sobre o programa nuclear do Irã
 Aliança Cinco Olhos — aliança de países para ações de inteligência (espionagem global)
 G6 (União Europeia) — grupo informal de membros da União Europeia, anteriormente referido como G5
 G5 do Sahel — aliança de países da África Central
 G5 (universidades) — grupo de universidades britânicas
 Elementos do Grupo 5 — parte da tabela periódica
 Pontiac G5 — sedan compacto da Pontiac
 G5 howitzer — obus designado e desenvolvido na África do Sul
 Gol g5 — versão do automóvel da Volkswagen